Holmberg kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduardo Ladislao Holmberg
 Otto Rudolf Holmberg

Robotskapade auktorsförkortningar